University college är en engelsk beteckning för högskola, både fristående sådana och högskolor som ingår i universitet. Som egennamn, University College, kan den syfta på:

Australien 
 University College (University of Melbourne)

Irland
University College Cork, tidigare University College, Cork
University College Dublin, tidigare University College, Dublin
National University of Ireland, Galway, tidigare University College, Galway

Indien
 University College, Trivandrum

Kanada 
 University College, University of Toronto

Nya Zeeland
University College, Otago, Dunedin

Storbritannien
University College, Oxford, ingår i University of Oxford
Wolfson College, Cambridge, ingår i University of Cambridge, tidigare University College, Cambridge
University College, Durham, ingår i University of Durham
University College Liverpool, ingår i University of Liverpool
University College London, ingår i University of London

USA
 University College, ett college som ingår i Arizona State University
 University College University of Denver, kvällskurser vid University of Denver
 University of Maryland University College, kvälls- och fortbildningskurser inom University System of Maryland
 University College, ett college som ingår i University of Northern Colorado
 University College, ett college som ingår i University of Oklahoma
 University College, ett college som ingår i Rutgers University
 University College, ett college som ingår i University of Rhode Island
 University College, ett college som ingår i Texas Tech University
 University College, ett college som ingår i University of Toledo
 University College, kvälls- och fortbildningskurserna vid filosofiska fakulteten vid Washington University in St. Louis

Se även 
College